Marktkruis (algemeen)
 Marktkruis (Amel) - België
 Ormiston Market Cross - Schotland
 Preston Market Cross - Schotland